Sphärologie bezeichnet
im griechischen Altertum die Lehre von den Sphären
daran angelehnt die Geometrie der Kugeloberfläche
das philosophische Konstrukt der Sphären von Peter Sloterdijk, siehe Sphären (Sloterdijk)